Säsongen 1972 var Åtvidabergs FF femte raka säsong, och sjätte totalt, i Fotbollsallsvenskan. Den allsvenska säsongen påbörjades den 16 april med en seger, 0–3, över Gais på Nya Ullevi. Under de 22 omgångarna av allsvenskan ledde ÅFF tabellen hälften av omgångarna. Innan säsongen hade Åtvidaberg aldrig vunnit något SM-guld och hade de två föregående säsongerna slutat tvåa i allsvenskan, men lyckades vinna denna säsong med 1 poäng tillgodo på AIK, som slutade tvåa.

Säsongen började dock redan den 29 juli 1971 då laget gick in i den tredje omgången av Svenska cupen, där man besegrade Västerås SK på bortaplan med 2–4. Laget hade de föregående säsongerna vunnit Svenska cupen två år i rad. ÅFF kämpade därmed för att försvara titeln, men förlorade i kvartsfinalen på hemmaplan den 3 april 1972 med 2–3 mot Landskrona BoIS, som senare också vann hela cupen.

ÅFF spelade under säsongen också i Cupvinnarcupen för andra året i rad. Efter att ha vunnit mot Polska GKS Zaglebie Sosnowiec med totalt 5–4, ställdes man i omgång 2 mot Chelsea FC. Efter 0–0 på Kopparvallen och 1–1 på Stamford Bridge stod det klart att laget nått kvartsfinal tack vare bortamålsregeln. I kvartsfinalen tog det dock stopp mot Dynamo Berlin som vann med 4–2 totalt (0-2 hemma och 2-2 borta).

Transaktioner

Förluster

Trupp och statistik

Svenska cupen

Cupvinnarcupen

Allsvenskan

Tabell

Resultat efter omgång

Spelschema 
Avsparkstiderna är i UTC+2.

Fotboll i Sverige 1972
1972
Fotbollssäsongen 1972 efter lag